

Яранка — річка у Марій-Ел, права притока Ілеті
 Яранка — річка у Кіровській області, ліва притока Лумпуна

Дивись також 
 Єранка
 Ярань
 Яранька